Un quai peut être :
 un quai, c'est-à-dire une levée ordinairement revêtue de pierres, et faite le long d'une rivière ou d'un canal, qui permet l'accostage des navires. Dans les ports, cet aménagement est remplacé par ouvrage en maçonnerie. Dans les villes les quais sont souvent transformée  en voie de circulation urbaine (voir les quais de Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, …)
 un équipement d'une gare de chemin de fer, de métro, de tramway, ..., permettant un accès au véhicule sur rail.
 une plateforme de chargement et de déchargement des camions dans les entrepôts.

Voir aussi 
 trottoir